Матлапана () — сельский населённый пункт в центральной части Ботсваны, на территории Северо-Западного округа.

Географическое положение 
Населённый пункт находится в южной части округа, в районе дельты Окаванго, на расстоянии приблизительно 572 километров к северо-западу от столицы страны Габороне.

Население 
По данным официальной переписи 2001 года численность населения составляла 1169 человек.
Динамика численности населения Цау по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны